Milda – comune della Turingia (Germania)
Milda – divinità della mitologia lituana
Milda – nome proprio di persona lituano femminile
Milda – genere di gasteropodi della famiglia Pyramidellidae